Серге́й Пло́тников:
 Плотников, Сергей Викторович (род. 1960) — казахстанский политик, депутат сената парламента Республики Казахстан.
 Плотников, Сергей Николаевич (1909—1990) — советский актёр.
 Плотников, Сергей Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Плотников, Сергей Юрьевич (род. 1962) — российский актёр.